Чемпионат Израиля по баскетболу среди женщин 2012/2013 годов являлся 55 сезоном Дивизиона «1» — высшего женского баскетбольного дивизиона Израиля. В 9 раз чемпионом стала команда из Рамлы «Элицур»

Регламент 
Турнир проводился в два этапа:

1) регулярный сезон — разыгрывался в два шага, сначала 9 команд с 5 ноября 2012 года по 11 февраля 2013 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде. Затем команды разбиваются на 2 группы: с 1-го по 5-е место и с 6 по 9-е место и играют между собой в один круг.

2) плей-офф — четыре лучшие команды «регулярки» образуют сетку, начиная с полуфинала. Серии проходят до трёх побед.

Участники 
Перед началом чемпионатом отказались от участия в элитном дивизионе следующие клубы: из Ганей-Тиква «БК Хабик’а» (5-е место), из Герцлии «Бней ха-Шарон» (7-е место), «Хапоэль» из Тель-Авива (10-е место).

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфинал

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Маккаби Бнот
 3.  Электра
 4. Элицур (Х) 
 5. Маккаби (Р-Г) 
 6.  Хапоэль (Р-Ц)
 7. Хапоэль (П-Т)
 8. Элицур (Н)
 9. Хапоэль (Г-Н)

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Элисон Хайтауэр («Элицур (Р)»)
  Эшли Шилдс («Маккаби Бнот»)
  Тамара Джеймс («Элицур (Р)»)
  Кортни Хёрт («Элицур (Н)»)
  Джессика Лоусон («Хапоэль (Р-Ц)»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации баскетбола Израиля
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Чемпионат Израиля по баскетболу среди женщин
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Спорт в Израиле в 2012 году
Спорт в Израиле в 2013 году